Оло́нец () — грузовая железнодорожная станция на 168,8 км перегона Ильинская — Лодейное Поле линии Янисъярви — Лодейное Поле.

Общие сведения 

Станция Aunuksenlinna была открыта осенью 1943 года в составе пятой очереди линии Янисъярви — Лодейное Поле. 
Расположена в северной части города Олонец Республики Карелия. Имеется железнодорожный вокзал вокзал 1960-х годов постройки.  Путевое развитие станции составляет три станционных пути. Имеется поворотный треугольник, а также подъездные пути к грузовому лесному терминалу ООО "Стора Энсо Форест Вест".

15 декабря 1971 года вошла в строй железная дорога Олонец — Лодейное Поле. Дорога началась строиться в 1969 году.

В настоящее время (2019 год) станция как пассажирская не работает по причине отмены любого пассажирского движения. В 2014 году проведена реконструкция пассажирской платформы; на ней (а также и на вокзальном здании) установлены новые таблички с названием станции).

21 сентября 2019 года жители города Питкяранта устроили на железнодорожном  вокзале митинг в защиту восстановления железнодорожного сообщения с Санкт-Петербургом. Однако Алексей Кайдалов, министр по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии, разъяснил, что "Министерство финансов Республики Карелия считает невозможным направление средств на исполнение полномочий, не отнесённых к компетенции республики".

Галерея

Примечания

Литература 
 Олонец — Лодейное Поле // Лен. правда. — 1971. — 17 дек.
 История строительства в Карелии / В. Г. Баданов, Л. И. Вавулинская, В. А. Слепков, С. Н. Филимончик. — Петрозаводск: ПетроПресс, 2007. — 206 с. : ил. — ISBN 978—5—8430—0114—8. — Из содерж.: 1971, 15 декабря : [хроника]. — С. 97
 Понуровский, А. В. Хронология истории Олонецкого района Республики Карелия : основ. даты и события истории / А. В. Понуровский. — Петрозаводск: Изд—во ПетрГУ, 2013. — 139 с. — Из содерж.: Хронология. Основные даты и события. — С. 86.

Ссылки 
 Паспорт станции Олонец на osm.sbin.ru
 Паспорт станции Олонец на railwayz.info 
 Паспорт станции Олонец на сайте РЖД.
 Паспорт станции Олонец на сайте об Октябрьской железной дороге. 
 Железнодорожный справочник по России и СНГ: линия Янисъярви-Лодейное Поле. 
 Тарифное руководство № 4. Книга 1 «Тарифные расстояния между станциями на участках железных дорог».
 Тарифное руководство № 4. Книга 2 «Часть 2. Алфавитный список пассажирских остановочных пунктов и платформ».

Станции Октябрьской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Петрозаводского отделения Октябрьской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Карелии
Железнодорожные станции, открытые в 1943 году
Железнодорожные станции по алфавиту
Грузовые станции